Orbigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Orbigny, Indre-et-Loire, kommun i departementet Indre-et-Loire, 
 Orbigny-au-Mont, kommun i departementet Champagne-Ardenne , 
 Orbigny-au-Val, kommun i departementet Champagne-Ardenne ,